Peter kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Peter
 Elfriede Peter

Robotskapade auktorsförkortningar